|}
Die Bahnstrecke Córdoba Mitre–Empalme Vía Garita ist eine 5 km lange Meterspur-Zweigstrecke der Ferrocarril General Belgrano in Córdoba in Argentinien.

Streckenverlauf 

Die Strecke mit einer Spurweite von 1000 mm verläuft vollständig innerhalb der Stadtgrenzen von Córdoba. Sie beginnt an der Abzweigstelle Vía Garita der Strecke A1 der Ferrocaril General Belgrano und führt über elf niveaugleiche Bahnübergänge sowie eine Brücke über den Río Suqía zum Bahnhof Córdoba Mitre der breitspurigen Ferrocarril General Bartolomé Mitre. Die Bahnhofsgleise waren zu großen Teilen dreischienig und mit breit- und meterspurigen Fahrzeugen befahrbar, damit waren direkte Anschlüsse am selben Bahnsteig möglich. Auch das Bahnbetriebswerk am Südkopf des Bahnhofs Córdoba Mitre war mit Meterspurfahrzeugen erreichbar. In den Jahren ohne Betrieb auf der Verbindungsstrecke wurden allerdings mehrfach Schienen entfernt und meterspurige Fahrwege unbefahrbar gemacht.

Betrieb 
Die wiederinstandgesetzte Strecke wird seit dem 6. Dezember 2019 nach 25 Jahren Stilllegung von der staatlichen Eisenbahngesellschaft Trenes Argentinos Cargas betrieben.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Argentinien
Córdoba (Argentinien)
Bauwerk in der Provinz Córdoba (Argentinien)